Saint Vincent – wyspa należąca do państwa Saint Vincent i Grenadyny

Zobacz też:
 St. Vincent
 Saint-Vincent